Ruelle peut faire référence à :

 Une ruelle, rue étroite, souvent dans une ville ;
 à Montréal, une ruelle est une voie d'accès secondaire parallèle aux rues ;
 un espace libre de chaque côté d'un lit, terme employé entre le  et le , .
Par extension, les ruelles désignent un salon littéraire se tenant en lieu  dans le courant littéraire de la préciosité.

Patronyme 
Voir aussi .

 Albert Ruelle (1754-1805), juge puis député à la Convention ;
 Carlo Ruelle (1858-1917), général italien ;
 David Ruelle (1935- ), physicien mathématicien d'origine belge ;
 Jean Ruel ou de la Ruelle, (1479-1537), médecin et botaniste français ;
 Louis Jacques Ruelle de Santerre (1739-1802), général de brigade français ;
 Pierre Ruelle (1911-1993), romaniste belge ;
 Ruelle est le nom de scène de Margaret "Maggie" Eckford (née le ), une auteure-compositrice-interprète pop électronique américaine dont la musique est largement utilisée dans de nombreuses séries télévisées, Dynastie, Shadowhunters et The Shannara Chronicles.

Toponyme 

 Ruelle-sur-Touvre, commune de la Charente

Homonymie